Johann Georg Gmelin (1709–1755), Duits botanicus en reiziger
Samuel Gottlieb Gmelin (1744–1774), Duits natuurwetenschapper; auteur van Historia Fucorum
Johann Friedrich Gmelin (1748–1804), Duits natuurwetenschapper; publiceerde de dertiende en laatste editie van Systema naturae van Linnaeus
Carl Christian Gmelin (1762-1837), Duits botanicus
Leopold Gmelin (1788–1853), Duits scheikundige
Christian Gottlieb Gmelin (1792–1860), Duits scheikundige en mineraloog
Charles Gmelin (1872–?), Brits atleet